Hans Freiherr von Boineburg-Lengsfeld (1889-1980), baron et général allemand.
 Shamila Lengsfeld, est une réalisatrice et scénariste allemande
 Vera Lengsfeld (née en 1952), est une femme politique allemande

Homonymie de patronyme